Samowystarczalność okrętu, autonomiczność okrętu – zdolność okrętu do ciągłego pozostawania na morzu (obliczana w dobach) i wykonywania zadań bojowych bez uzupełniania zapasów amunicji, paliwa i żywności.

Żegluga